The Edge steht für:
 The Edge (David Howell Evans, * 1961), irischer Musiker
 The Edge (Beirut), geplantes Hochhaus in Beirut, Libanon

Film und Fernsehen:
 The Edge (1968), US-amerikanischer Film von Robert Kramer 
 The Edge (1985), kanadischer Fernsehfilm von Allan Levine 
 The Edge (1989), US-amerikanischer Fernsehfilm von Nicholas Kazan, Luis Mandoki und Carl Schenkel 
 The Edge, Originaltitel von Auf Messers Schneide – Rivalen am Abgrund, US-amerikanischer Film von Lee Tamahori (1997)
 The Edge (Fernsehserie), US-amerikanische Fernsehserie (1992 bis 1993) 

Siehe auch:
 Klippenland-Chroniken (Originaltitel The Edge Chronicles), Jugendromanreihe von Paul Stewart